Serie A 2007 – torneo di calcio ecuadoriano
 Serie A 2007 – torneo di pallapugno